Repressão pode referir-se a:

 Repressão de memória
 Repressão genética
 Repressão policial
 Repressão política
 Repressão psicológica

Desambiguação